Тенистепек има више значења:

 Тенистепек (Коскоматепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тенистепек (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику